Il doppio del torneo di tennis Lima Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Enzo Artoni e Daniel Melo che hanno battuto in finale José Acasuso e Martín Vassallo Argüello 6-2, 1-6, 7-68.

Teste di serie 

 Gastón Etlis /  Martin Rodriguez (primo turno)
 Enzo Artoni /  Daniel Melo (Campioni)

 Luis Horna /  Sebastián Prieto (primo turno)
 Stefano Galvani /  Vincenzo Santopadre (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lima Challenger 2001